Leites ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Leites (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Daniel Leites (* 1982), uruguayischer Fußballspieler
Dmitri Alexandrowitsch Leites, russischer Mathematiker
 Jonathan Leites (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Nathan Leites (1912–1987), US-amerikanischer Sozialforscher und Politologe
 Víctor Manuel Leites (1933–2016), uruguayischer Dramatiker und Journalist